Премьер-министр Бенина () — глава правительства Бенина. С  года пост премьер-министра упразднён, правительство возглавляет непосредственно президент страны.

Исторически пост главы правительства был впервые установлен в колониальный период, позже неоднократно упразднялся и вновь устанавливался, каждый раз на непродолжительное время, в независимом государстве, называвшемся в разные периоды истории Республика Дагомея (1960—1975 годы), Народная Республика Бенин (1975—1990 годы) и Республика Бенин (с 1990 года).

В список не включены руководители временных правительств, сформированных военными, если руководители таких правительств являлись главами государства. Такие лица отмечены в Списке президентов Бенина, где специально оговорены.

Первый период (1957—1960) 
Впервые правительство во Французской Дагомее (в составе Французской Западной Африки) было сформировано  года после проведения  года  в её Территориальную ассамблею. Формально правительство возглавил глава колониальной администрации, вице-президентом правительственного совета стал лидер  Суру-Миган Апити ( года получивший полномочия президента совета). После создания  года входящей во Французское сообщество Автономной республики Дагомея () правительственный совет был преобразован во временное правительство, а С.-М. Апити стал его главой.

На состоявшихся  года  в Законодательную ассамблею победила возглавляемая Юбером Мага партия .  года ею было сформировано правительство во главе с премьер-министром Ю. Мага, который после провозглашения  года независимости Республики Дагомея () стал главой государства (). В ноябре 1960 года перед предстоящими  правящее Дагомейское демократическое собрание объединилось с  (созданной С.-М. Апити) и Национальным движением освобождения в .

 года Ю. Мага принёс президентскую присягу и пост премьер-министра был упразднён.

Второй период (1964—1965) 
После , организованного  года начальником штаба национальной армии полковником Кристофом Согло, военными было сформировано временное правительство.

В декабре 1963 года Суру-Миган Апити и Жюстен Ахомадегбе-Тометена сформировали , которая со 100-процентным результатом победила на прошедших  года , проведённых после , реформировавшего политическую систему в соответствии с предложениями К. Согло.

 года лидер победившей Демократической партии С.-М. Апити автоматически занял пост президента, его заместителем () стал Ж. Ахомадегбе-Тометен, занявший также вновь созданный пост премьер-министра, однако  года К. Согло добился отставки обоих политиков, после чего пост главы правительства вновь был упразднён.

Третий период (1967—1968) 
 года группа офицеров и солдат во главе с майором Морисом Куандете захватила президентский дворец, однако организаторы переворота только  года сформировали Военный революционный комитет ().  года М. Куандете, сам заняв восстановленный пост премьер-министра, передал полномочия главы государства имевшему широкую поддержку начальнику штаба национальной армии майору Альфонсу Амаду Алле.

 года Военный революционный комитет назначил президентом независимого политика Эмиля Зенсу (что  года было одобрено на ) и вновь упразднил пост главы правительства.

Четвёртый период (1990—1991) 
 года была провозглашена Народная Республика Бенин и создана правящая Партия народной революции Бенина, исповедующая марксистско-ленинскую идеологию.

 года возглавляющий государство и партию Матьё Кереку заявил об отказе от марксизма-ленинизма.  года была созвана национальная конференция, принявшая решение о начале демократического процесса.  страна стала называться Республика Бенин.  года решением конференции было сформировано временное правительство во главе с премьер-министром Нисефором Согло.

 года на  была принята новая конституция, после чего были проведены , победу на которых одержал Н. Согло, поддерживаемый многопартийной коалицией .

 года М. Кереку передал полномочия президента Н. Согло, временное правительство было распущено, отдельный пост главы кабинета ликвидирован.

Пятый период (1996—1998) 
На состоявшихся  года парламентских выборах руководимая Адриеном Унгбеджи , вместе с другими партиями, противостоящими президенту Нисефору Согло, получила большинство мест в Национальной ассамблее. А. Унгбеджи занял третье место в первом туре   года и поддержал Матьё Кереку во втором туре  года. После победы М. Кереку и его президентской инаугурации, А. Унгбеджи был назначен на восстановленный пост премьер-министра.  года он подал в отставку вместе с тремя другими однопартийцами в правительстве; в следующем правительстве, назначенном  года, пост премьер-министра отсутствовал.

Шестой период (2011—2013) 
В шестой раз пост премьер-министра был создан  года после вторичной победы президента Йеи Бони на , завершившихся вторым туром  года.

На этот пост был назначен лидер партии  Паскаль Купаки, который с  года в кабинете президента занимал пост государственного министра по разведке, разработке и оценке государственной политики, и рассматривался многими как возможный будущий преемник президента. Однако  года президент Й. Бони отправил это правительство в отставку, в назначенном спустя 2 дня кабинете пост премьер-министра вновь отсутствовал.

Седьмой период (2015—2016) 
Вновь пост премьер-министра был восстановлен  года президентом Йеи Бони за 10 месяцев до прекращения его полномочий.

На этот пост был назначен Лионель Зенсу, что рассматривалось как поддержка его кандидатуры на предстоящих президентских выборах, в которых Й. Бони участия принимать не мог. Однако на выборах Л. Зенсу уступил Патрису Талону, который  года сформировал кабинет, в котором поста премьер-министра не было.

См. также 
 Список глав Бенина

Примечания

Ссылки 
 Список премьер-министров Бенина на rulers.org  
 Список премьер-министров Бенина на worldstatesmen.org  
 Выборы в Бенине на africanelections.tripod.com  

Бенин

Списки:Бенин